La présidence allemande du Conseil des Communautés européennes en 1967 désigne la quatrième présidence du Conseil des Communautés européennes effectuée par l'Allemagne depuis la création de la Communauté économique européenne en 1958.

Elle fait suite à la présidence belge de 1967 et précède celle de la présidence française du Conseil de la Communauté économique européenne à partir du .

Déroulement 

La présidence allemande marque la première présidence se déroulant après l'entrée en vigueur du traité de fusion des exécutifs communautaires.

Agenda 

La première réunion du Conseil se tient le .

Sources

Références

Bibliographie 

 

Allemagne, 1967
1967 en Allemagne
1967 dans la Communauté économique européenne
Relations entre l'Allemagne et l'Union européenne